Терм — вираз формальної мови.
 Електронний терм — фізичний термін
 Терм — тип даних у Пролозі

Муніципалітети у Франції 
 Терм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Терм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер
 Терм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни